ADK steht für:
 auf dem Klo; siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Additional Decryption Key, in Zusammenhang mit Pretty Good Privacy
 Akademie der darstellenden Künste Hameln
 Akademie der Künste in Berlin
 Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg
 Aktion Deutsches Königsberg
 Alb-Donau-Kreis, ein Landkreis in Baden-Württemberg
 Allee der Kosmonauten (Band), eine christliche Musikgruppe
 Allgemeines Deutsches Kommersbuch
 Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Kreise
 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kurierdienste
 Armenisch-Deutsche Korrespondenz Vierteljahresschrift der deutsch-armenischen Gesellschaft
 Autodrehkran, die Bezeichnung für Fahrzeugkrane in der DDR
 Automobiles De Kuyper, ehemaliger belgischer Automobilhersteller
 Flughafen Adak (IATA-Code), ein Verkehrsflughafen auf den zu Alaska, USA gehörenden Aleuten
 ADC Airlines (ICAO-Code), afrikanische Fluggesellschaft
 Windows Assessment and Deployment Kit, der Nachfolger des Windows Automated Installation Kit

Siehe auch:
 Akademie der Künste

Abkürzung